

Australia 
 hrabstwo Victoria – hrabstwo w stanie Australia Zachodnia

Kanada 
 hrabstwo Victoria – hrabstwo w prowincji Nowa Szkocja
 hrabstwo Victoria – hrabstwo w prowincji Nowy Brunszwik
 Hrabstwo Victoria – hrabstwo w prowincji Ontario

Stany Zjednoczone 
 hrabstwo Victoria – hrabstwo w stanie Teksas

Trynidad i Tobago 
 hrabstwo Victoria – historyczne hrabstwo w Trynidadzie i Tobago

Zobacz też 
 Victoria
 Gmina Victoria